Wilhelm Nagel kan syfta på följande personer:
 
* Wilhelm Nagel (teolog) (1805-1864) – tysk teolog
 Wilhelm Nagel (medicinare) (1856-1937) – tysk medicinare